INKIJK (tijdschrift), een Amsterdams jongerenblad
Decolleté, een laag uitgesneden hals in dameskleding, soms ook aangeduid met de term 'inkijk'